«Твёрдая» нау́чная фанта́стика (, ) — категория или один из поджанров научной фантастики, к которой принято относить произведения, уделяющие внимание прежде всего вопросам науки и техники и обычно противопоставляемые .

Термин 
Деление научной фантастики на «жёсткую» и «мягкую» не является общепринятой классификацией, не имеется и чётких критериев для включения произведений в какую-либо из этих категорий. В зависимости от точки зрения, под «жёсткой» научной фантастикой могут пониматься произведения различной направленности, соответственно, может меняться и перечень работ, относимых носителями данной точки зрения к «жёсткой» научной фантастике.

Термин  введён американским писателем-фантастом и литературным критиком  в 1957 году в его критическом отзыве на роман Дж. В. Кэмпбелла «Острова космоса» (Islands of Space), опубликованном в журнале Astounding Science Fiction.

Такая терминология происходит от принятого в английском языке деления науки на  — «твёрдые науки», то есть, по принятой в русском языке терминологии, естественные, и  — «мягкие науки», то есть гуманитарные. Соответственно, «твёрдая» научная фантастика основана на естественнонаучной базе и интересуется в первую очередь вопросами науки и техники, к примеру — содержит подробные и значительные по объёму описания научно-технических достижений, в то время как «мягкая» НФ черпает вдохновение в области гуманитарных, общественных наук, и обращает внимание в первую очередь на гуманитарные аспекты, такие, как влияние научно-технического прогресса на развитие общества, психологические и социальные проблемы, человеческие взаимоотношения, чувства и переживания персонажей, и тому подобное.

Наряду с этим, впоследствии данный термин начал использоваться и в другом смысле: «твёрдая» научная фантастика с этой точки зрения отличается тем, что повествование не нарушает известных научных законов, то есть основывается только на имеющейся на момент написания произведения естественнонаучной базе.

Оксфордский словарь научной фантастики (Brave New Words) приводит оба варианта определения.

Противоположный термин — «» введён лишь в середине 1970-х годов в противопоставление к укоренившемуся термину «твёрдая научная фантастика».

«Твёрдость» научной фантастики имеет разные градации. Для определения степени этой «твёрдости» порталом tvtropes.org в шутку создана даже целая шкала Мооса.

Термин «жёсткая»/«твёрдая научная фантастика» или «естественнонаучная фантастика» проник в русский язык ещё в советский период, и впоследствии обрёл в нём собственную жизнь. Так, советский исследователь фантастики А. Ф. Бритиков использовал термин «твёрдая научная фантастика». Этот термин (наряду с вариантом «естественнонаучная фантастика») применяется и другими российскими литературоведами. В русскоязычных статьях, посвящённых классификации поджанров научной фантастики, данный поджанр зачастую именуется «научной фантастикой как таковой» или «традиционной научной фантастикой», в противоположность фэнтези, «космической опере», «альтернативной истории», «криптоистории» и аналогичным жанрам.

Мария Галина в своей статье указывает, что:

Традиционно считается, что научная фантастика (НФ) — это литература, сюжет которой разворачивается вокруг какой-то пусть фантастической, но всё-таки научной идеи. Точнее будет сказать, что в научной () фантастике изначально заданная картина мира логична и внутренне непротиворечива. Сюжет в НФ обычно строится на одном или нескольких научных допущениях и гипотезах (создание машины времени, передвижение в космосе быстрее света, гиперпространственные тоннели, телепатия и прочее)''.

Видные представители 

 Жюль Верн
 Герберт Уэллс
 «Большая тройка» фантастов XX века:
 Айзек Азимов
 Роберт Хайнлайн
 Артур Кларк
 Грег Иган
 Станислав Лем
 Пол Уильям Андерсон
 Ларри Нивен
 Вернор Виндж
 Александр Казанцев

 Иван Ефремов
 Александр Беляев
 Уир, Энди
 Хол Клемент
 Крайтон, Майкл
 Андре Нортон
 Аластер Рейнольдс
 Ким Стенли Робинсон
 Карл Саган
 Дэвид Брин
 Лю Цысинь

Некоторые произведения жанра

Литература 
 «Голова профессора Доуэля» (1925, Беляев, Александр Романович);
 «Экспедиция «Тяготение»» (1954, Хол Клемент);
 «Робинзоны космоса» (1955, Франсис Карсак);
 «Туманность Андромеды» (1957, Ефремов, Иван Антонович);
 «Страна багровых туч» (1959, Братья Стругацкие);
 «Тау Ноль» (1970, Пол Уильям Андерсон);
 «Мир-Кольцо» (1970, Ларри Нивен);
 «Сами боги» (1972, Айзек Азимов);
 «Лестница Шилда» (2001, Грег Иган);
 «Проект «Аве Мария»» (2021, Энди Уир).

Фильмы

Телесериалы

См. также 
 Фантастика ближнего прицела
 Технотриллер
 Твёрдое фэнтези

Примечания

Источники 
 Борис Невский «Твердая» научная фантастика — «Мир фантастики»

Жанры научной фантастики